Вячесла́в Ива́нович Кали́нин (р. 20 января 1940 года) — Министр здравоохранения РСФСР (1990—91).

Биография 
В 1957 году окончил Епифановскую среднюю школу, затем — Куйбышевский медицинский институт.

Работал заместителем заведующего Куйбышевским областным отделом здравоохранения. С 1975 года — главный врач городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, с 1979 — заведующий Куйбышевским горздравотделом.

С 1987 года — начальник Главного управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения СССР. Организовывал медицинскую помощь при ликвидации последствий землетрясения в Армении.

С 19 сентября 1990 года — Министр здравоохранения РСФСР; с 11 июля 1991 — исполняющий обязанности министра. Прекратил исполнение своих обязанностей в декабре 1991 года в связи с назначением нового министра Андрея Воробьева.

В период его руководства министерством была введена система медицинского страхования.

Примечания

Ссылки 
 
 

Министры здравоохранения РСФСР